Črchľa – potok, dopływ Jeleniego potoku na Słowacji
 Črchľa – potok, dopływ Kučmanovskégo potoku na Słowacji
 Črchľa – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji